Повіт Ісікава (Ісікава)
 Повіт Ісікава (Осака)
 Повіт Ісікава (Фукусіма)

Див. також 
 Ісікава